Igor Petrovitch Semchov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur russe ayant évolué au poste de milieu de terrain entre 1996 et 2014. Il s'est depuis reconverti comme entraîneur, entraînant notamment le Khimik Novomoskovsk en 2018.

Biographie 

Il signe en décembre 2008 au Zénith Saint-Pétersbourg pour un montant de 8 millions d'euros.

Il revient au  FK Dynamo Moscou en  pour un montant de 4,7 millions d'euros.

Il est sélectionné pour l'euro 2012 en Pologne et en Ukraine en tant qu'homme de base du milieu de terrain Russe.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Entraîneur russe de football
Naissance en avril 1978
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du Torpedo Moscou
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du Krylia Sovetov Samara